Лутна — село в Лутенском сельском поселении Клетнянского района Брянской области, в 10 км к северо-западу от пгт Клетня. Центр Лутенского сельского поселения

История 
Возникла деревня, вероятно, в середине XVIII века, первоначальное название-Богдановка; Бывшее монастырское владение, входила в приход села Акуличи. В 1804—1805 построен каменный приходской храм Михаила Архангела (с 1934 до начала XXI века не действовал, частично сохранился, реставрируется). Одна из первых в уезде сельских земских школ (1847). С 1895 по 1922 — волостной центр Брянского уезда (волость была выделена из состава Акулицкой и позднее присоединена к Людинковской). В 1918—1919 временно переименована в хутор Краснов. В середине XX века — колхозы «Просвет», «Победа», позднее совхоз «Россия».

География 
Расположен на северо-западе Брянской области, на р. Лутенка.

Население 

Максимальное число жителей 940 человек (1866).

Инфраструктура 
До начала XX века были развиты ремесла (производство клёпок, дегтя, лыка и другого). Рыбопитомник (с первой половины XX века) на пруде площадью 85 га.

Памятник воинам и партизанам (1980).

Транспорт 
Через село проходит трасса 15К-1108 (в селении — ул. Ленина). Также ходит рейсовый автобус Клетня-Алексеевка.

Населённые пункты Клетнянского района